Gminy w USA:
 Dry Fork (ang. Dry Fork Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Carroll
 Dry Fork (ang. Dry Fork Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams